Błędowice
 Błędowice Górne
 Błędowice Średnie
 Błędowice – część wsi Kletnia